Брайтенау () может означать:

 Брайтенау — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Брайтенау — коммуна в Австрии
 Брайтенау — концентрационный лагерь Третьего рейха в Гуксгагене (Гессен)
 Брайтенау-ам-Хохланч — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.